Помпе () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси. Население кантона на 1999 год составляло 31 337 человек.

Код INSEE кантона 5434. Всего в кантон Помпе входят 6 коммун, из них главной коммуной является Помпе.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Кантоны департамента Мёрт и Мозель